Ми́кель Сан-Хосе́ Доми́нгес (; ) — испанский футболист, центральный защитник. Выступал в сборной Испании.

Карьера 
Сезон 2009/10 он провёл в аренде в «Атлетике», где хорошо себя проявил и завоевал постоянное место в первой команде. Баскский клуб имел договорённость с «Ливерпулем» о том, что получит возможность до 31 июля 2010 выкупить контракт игрока за 3 миллиона евро. 19 мая было объявлено о том, что клубы договорились, и Сан-Хосе переходит в «Атлетик» на постоянной основе.

Сан-Хосе за «Атлетик» в сезоне 2009/10 забил 1 гол, а также 2 гола в розыгрыше Лиги Европы.

21 сентября 2020 г. опорный полузащитник, ставший свободным агентом в июне, подписал с Бирмингем Сити двухлетний контракт.

Достижения 
 Атлетик Бильбао
 Финалист Лиги Европы (1): 2011/12
 Финалист Кубка Испании (2): 2011/12, 2014/15
 Обладатель Суперкубка Испании (1): 2015
 Сборная Испании
 Чемпион Европы (до 19 лет): 2007
 Чемпион Европы (до 21 года): 2011

Статистика 

На 27 августа 2012 года.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Атлетика»
 Профиль и статистика на LFCHistory.net
 Профиль на Liverbird.ru

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки сборной Испании по футболу
Игроки ФК «Атлетик Бильбао»